

Sigle 
 Single-frequency network – trasmissione in isofrequenza

Codici 
 SFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sauce Viejo, Santa Fe, Argentina